Anna Catharina van Nassau-Dillenburg (1652-1662), dochter van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg.
 Anna Catharina van Nassau-Hadamar (1630-1630), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Anna Catharina van Nassau-Idstein (1590-1622), dochter van Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein.
 Anna Catharina van Nassau-Ottweiler (1653-1731), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler.

Zie ook 
 Anna van Nassau (doorverwijspagina).